Ashville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ashville Historic District (Ashville, Alabama), NRHP-ID: 05000288
 Ashville Historic District (Marshall, Virginia), NRHP-ID: 04000043